La table du Roi peut désigner:

Structures en France

 un monument, dans la forêt de Chantilly, sur le territoire de Chantilly, dans le département de l'Oise
 un monument, dans la forêt de Fontainebleau, sur le territoire de Fontainebleau, dans le département de Seine-et-Marne
 un monument, dans la forêt de Fontainebleau, sur le territoire de Montigny-sur-Loing, dans le département de Seine-et-Marne
 un monument, dans la forêt de Rambouillet, sur le territoire des Bréviaires, dans le département des Yvelines

Littérature

 un roman de Bernard Clavel paru en 2003.

Homonymie de monument